Явал ( — подорожуючий) — біблійна особа Старого завіту, син Ламеха та Ади.

 Ада породила Явала. Він був батько тих, що живуть у шатрах і випасають худобу.
Його братами були Ювал, Тувал-Каїн а сестрою  - Наама. Традиційно розглядається як праотець номадів, що жили у наметах та скотоводів, тобто творець технологій кочового народу.

Родовід

Див. також

Примітки

Джерела 
 Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Книга Буття
Особи Старого Завіту